«Supposed Former Infatuation Junkie» — четвертий студійний альбом канадської співачки Аланіс Моріссетт. Реліз відбувся 3 листопада 1998 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Аланіс Моріссетт 

Альбоми Аланіс Моріссетт
Альбоми Maverick Records